Paid with Interest – film del 1912 diretto da Frank Wilson
 Paid with Interest – cortometraggio del 1914 diretto da Donald Crisp